Berberidopsidales – niewielka grupa roślin okrytonasiennych wyróżniana w randze rzędu o odkrytej i ugruntowanej pozycji filogenetycznej dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Według Angiosperm Phylogeny Website linia rozwojowa powstała po oddzieleniu się sandałowców, a przed rozdzieleniem młodszej linii rozwojowej na klad goździkowców i astrowych. Włączane są tu dwie rodziny z zaledwie trzema rodzajami i czterema gatunkami. Wcześniej w różnych systemach klasyfikacyjnych należące tu dwie rodziny były zwykle rozdzielane i umieszczane w bardzo różnych jednostkach taksonomicznych.

Systematyka 
Rząd zajmujący pozycję bazalną w obrębie linii prowadzącej do astrowych, wskazywany jako siostrzany astrowym. W systemie Ruggiero i in. (2015) rząd Berberidopsidales tworzy w pojedynkę jeden z 18 nadrzędów okrytonasiennych – Berberidopsidanae.
 Pozycja rzędu w kladogramie dwuliściennych właściwych (system APG IV z 2016, APweb))

 Podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
 Aextoxicaceae Engler & Gilg – rodzina monotypowa z jednym gatunkiem Aextoxicon punctatum występującym w centralnym Chile (zimozielone drzewo). 
 Berberidopsidaceae Takhtajan – rodzina z dwoma rodzajami (Berberidopsis i Streptothamnus) występującymi w centralnym Chile i we wschodniej Australii (pnącza).

Przypisy 

Berberidopsidales